Бе́рингово мо́ре () — окраинное море на севере Тихого океана, отделённое от него Алеутскими и Командорскими островами. Сообщается с Чукотским морем и Северным Ледовитым океаном через Берингов пролив. Море разделяет крупнейшие на планете массивы суши — Евразию и Америку.

Берингово море омывает берега России и США. Биоресурсы моря распределены в исключительных экономических зонах этих двух стран, а также в международных водах — анклаве в центральной части моря, прозванного в США «дыркой бублика» (Donut Hole). Благодаря совпадению ряда климатических, географических, гидрохимических и других факторов Берингово море является одним из богатейших районов промысла водных биоресурсов в Мировом океане. При этом наиболее богатая (с рыбопромысловой точки зрения) северо-восточная часть моря находится в исключительной экономзоне США.

История 
Большинство учёных считает, что в последнюю ледниковую эпоху уровень моря был достаточно низким, чтобы позволить людям мигрировать на восток пешком из Азии в Северную Америку через Берингию — сушу на месте нынешнего Берингова пролива. Другие животные мигрировали в обоих направлениях.

Название моря
На картах XVIII века море называлось Камчатским, или Бобровым морем. При этом под «бобром» подразумевалась обитающая здесь морская выдра (калан). Калан обладает ценным мехом, который и послужил причиной первоначального освоения русскими Берингова моря.

В дальнейшем море было переименовано в честь мореплавателя Витуса Беринга, под руководством которого оно исследовалось в 1725—1743 годах. Его именем назван и Берингов пролив, соединяющий море с Северным Ледовитым океаном.

Впервые название Берингово море было предложено французским географом Ш. П. Флиорье в начале XIX века, однако в обиход было введено только в 1818 году русским мореплавателем В. М. Головниным. Впрочем, на Новой географической дорожной карте Российской империи 1833 года оно ещё обозначено как Бобровое море.

Современная история
1 июня 1990 года в Вашингтоне Эдуард Шеварднадзе, тогда министр иностранных дел СССР, совместно с госсекретарём США Джеймсом Бейкером подписал соглашение о передаче США акватории Берингова моря по разделительной линии Шеварднадзе — Бейкера.

Физико-географическое положение 
Площадь 2,315 млн км². Средняя глубина — 1600 метров, максимальная — 5500 метр. Протяжённость моря с севера на юг — 1600 км, с востока на запад — 2400 км. Объём воды — 3795 тыс. км³. Площадь водосбора — 1,7 млн км.

Берингово море — окраинное. Оно расположено в северной части Тихого океана и разделяет Евро-Азиатский и Северо-Американский континенты. На северо-западе его ограничивают побережья Северной Камчатки, Корякского нагорья и Чукотки; на северо-востоке — побережье Западной Аляски. Южная граница моря проводится по цепи Командорских и Алеутских островов, образующих гигантскую выгнутую к югу дугу и отделяющих его от открытых акваторий Тихого океана. Беринговым проливом на севере оно соединяется с Северным Ледовитым океаном, а многочисленными проливами в цепи Командорско-Алеутской гряды на юге — с Тихим океаном.

Берег моря изрезан заливами и мысами. Крупные заливы на российском побережье: Анадырский, Карагинский, Олюторский, Корфа, Креста; на американском побережье: Нортон, Бристольский, Кускоквим.

Острова в основном расположены на границе моря:
 территория США (штат Аляска): острова Прибылова, Алеутские острова, острова Диомида (восточный — остров Крузенштерна), остров Святого Лаврентия, Нунивак, остров Кинг, остров Святого Матвея.
 территория России. Чукотский АО: острова Диомида (западный — остров Ратманова). Камчатский край: Командорские острова, Карагинский остров.
В море впадают крупные реки Юкон и Анадырь, а также Агиапук.

Температура воздуха над акваторией до +7… +10 °C летом и −1… −23 °C зимой. Солёность 33—34,7‰.

Ежегодно с конца сентября образуется лёд, который тает в июле. Поверхность моря (кроме Берингова пролива) ежегодно покрыта льдом около десяти месяцев (около пяти месяцев — северная половина моря, около семи месяцев, с ноября по май, — северная треть моря). Залив Лаврентия в некоторые годы совсем не очищается ото льда. В западной части Берингова пролива приносимые течением льды могут встречаться даже в августе.

Рельеф дна 
Дно моря разделено на две почти равные части - юго-западная глубоководная и северо-восточная мелководная (см. Берингия), расположенной на шельфе протяжённостью более 700 км, и юго-западной, глубоководной, с глубинами до 4 км. Условно эти зоны разделяются по изобате 200 метров. Переход от шельфа к океанскому ложу проходит по крутому материковому склону. Максимальная глубина моря (4151 метр) зафиксирована в точке с координатами —  на юге моря.

Глубоководная часть Берингова моря разделена подводными хребтами Ширшова и Бауэрса на 3 котловины: Алеутскую, или Центральную, Бауэрс и Командорскую.

Дно моря покрыто терригенными осадками — песком, гравием, ракушечник в шельфовой зоне и диатомовым илом серого или зелёного цвета в глубоководных местах.

Температурный режим и солёность 
Вследствие относительной мелководности и небольшой ширины Берингова пролива интенсивность поступления арктических вод в Берингово море невелика — всего 0,2 км³/с и не превышает 5 % водообмена в море. Поэтому влияние Северного Ледовитого океана на гидрологию невелико. В то же время значительное поперечное сечение и глубина командорско-алеутских и Камчатского проливов обуславливает свободный водообмен с Тихим океаном. Из-за мелководности восточных алеутских проливов обособленность моря от океана резко возрастает с запада на восток.

Поверхностная водная масса (до глубины 25—50 метров) по всей акватории моря летом имеет температуру 7-10 °C; зимой температуры понижаются до −1,7-3 °C. Солёность этого слоя составляет 22-32 промилле.

Промежуточная водная масса (слой от 50 до 150—200 м) более холодная: мало изменяющаяся по сезонам года температура равна приблизительно −1,7 °C, солёность — 33,7-34,0‰.

Ниже, на глубинах до 1000 м расположена более тёплая водная масса с температурами 2,5-4,0 °C, солёностью 33,7-34,3 ‰.

Глубинная водная масса занимает все придонные районы моря с глубинами более 1000 м и имеет температуры 1,5-3,0 °C, солёность — 34,3-34,8 ‰.

Фауна 
Распределение гидробионтов в море напрямую зависит от рельефа дна.
В Беринговом море обитает 402 вида рыб 65 семейств, в том числе 9 видов бычков, 7 видов лососёвых, 5 видов бельдюговых, 4 вида камбаловых и другие. Из них 50 видов и 14 семейств — промысловые рыбы. Объектами промысла служат также 4 вида крабов, 4 вида креветок, 2 вида головоногих моллюсков.

Основными морскими млекопитающими Берингова моря являются животные из клады ластоногих: кольчатая нерпа (акиба), обыкновенный тюлень (ларга), морской заяц (лахтак), полосатый тюлень и тихоокеанский морж. Из китообразных — нарвал, серый кит, гренландский кит, горбатый кит, финвал, японский кит, сейвал, северный синий кит. Моржи и тюлени образуют по побережью Чукотки лежбища.

Порты: Провидения, Анадырь (Россия), Ном (США).

См. также 
 Взрыв метеорита над Беринговым морем

Примечания

Литература 
 
 Шлямин Б. А. Берингово море. — : Госгеографгиз, 1958. — 96 с.: ил.
 Шамраев Ю. И., Шишкина Л. А. Океанология. — : Гидрометеоиздат, 1980.
 
 Берингово море: энциклопедия / авт. и сост. И. С. Зонн, А. Г. Костяной, М. И. Куманцов; под ред. А. Н. Косарева. — : Междунар. отношения, 2012. — 258 с.:ил., портр. — Библиогр.: с. 255—257. — 500 экз.
  в книге: А. Д. Добровольский, Б. С. Залогин. Моря СССР. — : Изд-во Моск. университета, 1982.
 
 
 

 
Моря, названные в честь людей
Моря Тихого океана
Моря России